Сельское поселение село Куруш — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение село Куруш — в Докузпаринском районе Республики Дагестан.
 Сельское поселение село Куруш — в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.